

Sigle 
 Nordic Optical Telescope  – telescopio dell'Osservatorio del Roque de los Muchachos (Spagna)

Astronomia 
 2857 NOT  – asteroide della fascia principale

Codici 
 NOT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Novato (Stati Uniti)

Matematica 
 NOT – negazione logica, operatore logico dell'algebra di Boole

Altri progetti